Preusmjeri Nacrt:Aderlan